Sineleutherus (від  — «китайський» і  — «вільний») — вимерлий рід еухараміїд, який існував в Азії в юрський період. Типовим видом є Sineleutherus uyguricus, який був описаний Томасом Мартіном, Олександром О. Авер’яновим і Гансом-Ульріхом Пфретцшнером у 2010 році; він жив у Китаї під час пізньої юрської (оксфордської епохи) формації Цігу. Другий вид, Sineleutherus issedonicus, описаний А. О. Авер'яновим, А. В. Лопатіним і С. А. Краснолуцьким у 2011 р. Мешкав на території Шариповського району (Красноярський край, Росія) в середній юрі (батський вік); його скам'янілості були зібрані у верхній частині формації Itat. Однак тепер вважається, що це кілька таксонів евхараміїдів, які не є тісно пов’язаними з Sineleutherus.

Сліди від зубів ссавців на кістках динозаврів можуть належати Синелевтеру, що свідчить про те, що деякі хараміїди шукали залишки динозаврів.

Примітки 

Роди тварин
Фауна юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 2010